Kiowa megye (Colorado)
Kiowa megye (Kansas)
Kiowa megye (Oklahoma)